Hammar (Kristianstad), een plaats in de Zweedse gemeente Kristianstad in het landschap Skåne.
 Hammar (Askersund), een plaats in de Zweedse gemeente Askersund in het landschap Närke.
 Hammar (Kungälv), een plaats in de Zweedse gemeente Kungälv in het landschap Västergötland.
 Hammar (1992), Zweedse film uit 1992